Доссеви () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доссеви, Матье (род. 1988) — тоголезский футболист, вингер клуба «Стандард» и сборной Того.
 Доссеви, Томас (род. 1979) — тоголезский футболист, нападающий сборной Того и футбольного клуба «Дюнкерк».